Адрианюс (Адри) ван Тиггелен (род. 16 июня 1957 года) — голландский футболист, выступавший на позиции левого защитника.

Начинал свою карьеру в роттердамской «Спарте», где и состоялся как футболист, выступая на разных позициях и выполняя разнообразные функции на поле. Также с большим успехом поиграл в Бельгии за «Андерлехт».

Клубная карьера 
Родившись в Ауд-Бейерланде, Южная Голландия, ван Тигелен начал свою профессиональную карьеру в «Спарте». Его дебют в большом футболе пришёлся на матч с «друзьями» из «Фейеноорда», состоявшийся 30 августа 1978 года и закончившийся со счетом 1:0 в пользу «Спарты». За пятилетний период в клубе он был бесспорным игроком основного состава, также не забывая находить путь и к чужим воротам (13 голов в Эредивизе за 5 лет).

В 1983 году ван Тиггелен подписал контракт с «Гронингеном» и выступал за этот клуб на протяжении трех лет, подтверждая свой высочайший уровень в каждой игре. Позже он попробовал свои силы заграницей, подписав контракт с «Андерлехтом» в соседней Бельгии, где также регулярно выходил на поле.

В возрасте 34 лет ван Тиггелен вернулся в Нидерланды, перейдя в ПСВ. Ветеран провел за этот клуб порядка 100 матчей, тем самым внёс посильную помощь в завоевании ПСВ чемпионского титула в сезоне 1991—1992. Закончил карьеру ван Тиггелен в 38 лет, сыграв свой последний сезон за «Дордрехт». Его последняя игра завершилась со счетом 5-1 в пользу его клуба против «Волендама».

После окончания карьеры футболиста ван Тиггелен вернулся в свой родной клуб, помогая главному тренеру в качестве ассистента и тренера молодёжного состава. в 2005 году впервые получил опыт главного тренера команды, заняв со «Спартой» второе место в Эрсте Дивизие и помог своему клубу вернуться в высший дивизион.

Второе пришествие в качестве главного тренера — и вновь в «Спарту» — произошло в конце 2007 года после увольнения Герта Андевиля. Позже ван Тигелен стал одним из помощников в тренерском штабе Фока Бооя.

Международная карьера 
Ван Тиггелен провел за национальную сборную Голландии 56 матчей, не забив при этом ни одного мяча. Он дебютировал в сборной 21 сентября 1983 года в возрасте 26 лет в матче с Бельгией (1-1).

Начиная с 1986 года, ван Тиггелен являлся твердым игроком основного состава: он отыграл все матчи на победном для своей страны Евро 1988. Ван Тигелен также представлял свою страну на ЧМ 1990 и на Евро 1992. Закончил свою международную карьеру в возрасте 35 лет сразу после проигрыша датчанам на триумфальном для Дании Евро.

Титулы

Клубные 
 Эредивизе: 1991-92
 Суперкубок Голландии: 1992, второй призёр 1991
 Жупиле (Чемпионат Бельгии): 1986-87, 1990-91
 Кубок Бельгии: 1987-88, 1988-89
 Суперкубок Бельгии: 1986, 1987, второй призёр 1988, 1989

За сборную 
 Чемпион Европы: 1988

Ссылки 
 Статистика игрока
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Футбольные тренеры Нидерландов